Thyra af Danmark kan henvise til flere personer:

 Thyra Dannebod eller Thyra Danebod – gift med kong Gorm den Gamle og omtalt på Jellingstenene
 Thyra Haraldsdatter (levede i 900-tallet) – datter af Harald Blåtand
 Thyra af Danmark (1853-1933) – Prinsesse af Danmark, datter af Christian 9.
 Thyra af Danmark (1880-1945) – Prinsesse af Danmark, datter af Frederik 8.